Garbina je malo naselje u blizini Poreča. Dobila je naziv po lokalnom vjetru Garbinu.

Poznata je po velikim plantažama lijeske. Nedaleko od Garbine nalazi se groblje grada Poreča te dvorana "Žatika."

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 68 stanovnika.

Izvori 

 Naselja u Istarskoj županiji